Mäntylä peut faire référence à :

Patronymes 

 Hanna Mäntylä (née en 1974), député et ministre
 Henry Mäntylä (né en 1997), joueur de hockey sur glace
 Ilkka Mäntylä (1939-2000), historien
 Jasmin Mäntylä (né en 1982), présentateur, chanteur
 Jesse Mäntylä (né en 1987), joueur de volleyball
 Juha Mäntylä (né en 1979), écrivain 
 Jussi Mäntylä (1896-1962), capitaine de hockey sur glace
 Jyrki Mäntylä (1936-1972), traducteur
 Kauko Mäntylä (1918-1983), prêtre 
 Kyllikki Mäntylä (1907-1979), écrivain
 Ludvig Mäntylä (1895-1973), lieutenant-colonel
 Maria Mäntylä (née en 1967), acteur
 Martti Mäntylä (né en 1955), professeur
 Matti Mäntylä (né en 1945), acteur
 Niko Mäntylä (né en 1986), joueur de hockey sur glace
 Petri Mäntylä (né en 1974), arbitre de basketball
 Santeri Helinheimo Mäntylä, acteur
 Tero Mäntylä (né en 1991), footballeur
 Tuomo Mäntylä, lutteur
 Tuukka Mäntylä (né en 1981), joueur de hockey sur glace

Toponymes 
 Mäntylä, section du quartier de Penttilä à Joensuu
 Mäntylä, section du quartier Koivuharju à Kemi
 Mäntylä, quartier de Lappeenranta
 Mäntylä, quartier de Oulu.
  Mäntylä, quartier de Viitasaari.
  Mäntylä, quartier de Valkeakoski.